Brocklebank  ist der Familienname folgender Personen:

Bob Brocklebank (1908–1981), englischer Fußballspieler und -trainer
Daniel Brocklebank (* 1979),  britischer Schauspieler
Edmund Brocklebank (1882–1949), britischer Politiker
 Sage Brocklebank (* 1978), kanadischer Schauspieler
Ted Brocklebank (* 1942), schottischer Politiker